David Harlock (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990|| Wolverines du Michigan || NCAA ||42 ||2 ||13 ||15 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1990-1991|| Wolverines du Michigan || NCAA||39 ||2 ||8 ||10 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1991-1992|| Wolverines du Michigan || NCAA||44 ||1 ||6 ||7 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1992-1993|| Wolverines du Michigan || NCAA||39 ||3 ||9 ||12 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1992-1993|| Équipe Canada || International ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1993-1994|| Équipe Canada || International ||49 ||0 ||3 ||3 ||36 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1993-1994|| Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||10 ||0 ||3 ||3 ||2 ||9 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
| 1993-1994|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1994-1995|| Maple Leafs de Toronto ||  LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||58 ||0 ||6 ||6 ||44 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
| 1995-1996|| Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||77 ||0 ||12 ||12 ||92 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 1995-1996|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1996-1997|| Dragons de San Antonio || LIH ||69 ||3 ||10 ||13 ||82 ||9 ||0 ||0 ||0 ||10 
|-
| 1997-1998|| Pirates de Portland || LAH ||71 ||3 ||15 ||18 ||66 ||10 ||2 ||2 ||4 ||6 
|- 
| 1997-1998|| Capitals de Washington || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1998-1999|| Islanders de New York || LNH ||70 ||2 ||6 ||8 ||68 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1999-2000|| Thrashers d'Atlanta || LNH ||44 ||0 ||6 ||6 ||36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Thrashers d'Atlanta || LNH ||65 ||0 ||1 ||1 ||62 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2001-2002|| Thrashers d'Atlanta || LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2001-2002|| Wolves de Chicago || LAH ||24 ||2 ||9 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||11 ||0 ||4 ||4 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2002-2003|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||59 ||2 ||18 ||20 ||83 || -|| -|| -|| -|| -

|212 ||2 ||14 ||16 ||188 ||- ||- ||- ||- ||-

Voir aussi

Références 

Naissance en mars 1971
Naissance à Toronto
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé d'argent olympique canadien
Défenseur de hockey sur glace